

Населені пункти та їхні частини
 Ожехув — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Ожехув — село в гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Ожехув — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Ожехув — село в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Ожехув — село в гміні Цединя Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Ожехув — частина села Лович у гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки